Heilige Drei Könige steht für:

 Heilige Drei Könige (auch Weise aus dem Morgenland), biblische Figuren
 Heilige Drei Könige, Fest (meist am 6. Januar) im Kirchenjahr, siehe Erscheinung des Herrn

Kirchen:
 Heilige Drei Könige (Bergisch Neukirchen), Kirche in Bergisch Neukirchen, Leverkusen, Nordrhein-Westfalen
 Heilige Drei Könige (Oberbachem), Kirche in Oberbachem, Wachtberg, Nordrhein-Westfalen
 Heilige Drei Könige (Mainz), Kapelle in Mainz
 Heilige Drei Könige und St. Matthäus, Kirche in Stamsried, Bayern

Siehe auch:
 Anbetung der Heiligen drei Könige (Botticelli), Gemälde von Sandro Botticelli (um 1476)
 Heilige Drei Ärzte, drei persische Ärzte und Märtyrer
 Drei Hierarchen (Heilige Drei Hierarchen), drei außerbiblische Personen 
 Dreikönigskirche